Sandby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sandby Kirke (Lolland) – en kirke i Sandby Sogn i Lolland Kommune
 Sandby Kirke (Næstved Kommune) – en kirke i Sandby Sogn i Næstved Kommune